Pejë – Stad in Kosovo
Pec (postrijtuig) – Stroomlijnpostrijtuig van de Nederlandse Spoorwegen
Pec (okres Domažlice), gemeente in Tsjechië
PEC - Foto-elektrochemische cel
PEC Zwolle

Zie ook
 Peč (doorverwijspagina)